Mang kan avse:

Personer
 Anton Mang (född 1949), tysk roadracingförare
 Karin Mang-Habashi (född 1938), svensk sångerska och sångpedagog, sopran
 Mang Ke (född 1951), kinesisk poet och konstnär
 Sylvia Mang-Borenberg (1924–2010), österrikisk-svensk sångerska och sångpedagog, sopran
 Véronique Mang (född 1984), fransk kortdistanslöpare

Geografi

Indien
 Māng Tekri – berg, Maharashtra

Kina
 Mang, Dehong – stad på häradsnivå, Yunnan
 Mang Cuo – insjö, Tibet
 Mang He – vattendrag, Henan
 Mang Ling – berg, Shaanxi
 Mang Qu – flera vattendrag, Sichuan och Tibet
 Mang Zhou – flera öar, Guangdong

Mongoliet
 Mang-tai-ch'ia-ta-fan – bergspass

Nordkorea
 Mang-got – udde 
 Mang-hyŏn – bergspass

Sydkorea
 Mang-bong – berg 
 Mang-jae – bergspass
 Mang-orŭm – bergstopp
 Mang-p'o – vik 
 Mang-san – flera kullar

Efternamnsförgreningssidor
Tyska efternamn